João Comneno Vatatzes († 1183) - General bizantino.
 João III Ducas Vatatzes († 1254) - Imperador de Niceia entre 1221 e 1254.
 João Vatatzes (século XIV) († 1345) - General e oficial bizantino.

Desambiguações de antropônimos